Kulina je lahko:
 Kulina, Derventa (Bosna in Hercegovina)
 Kulina, Aleksinac (Srbija)